Protetor - em inglês, protector
Ou ainda:
 Raid Protector - um inseticida da Ceras Johnson Ltda
 Protector - pseudônimo do músico Richard Lederer
 Lord Protector - título que tem sido utilizado pela lei da Grã-Bretanha para os chefes de estado

Desambiguação